Caramon Majere (326 AC - 38 SC) est un personnage fictif de la série des livres Lancedragon.

Rôles 
Caramon Majere est l'un des personnages pivots de la série. Seuls Tanis, Tasslehoff et son frère jumeau Raistlin Majere le surpassent quant à l'impact qu'il a eu dans la série. Déjà très imposant dans la Trilogie des Chroniques, il prendra encore plus d'ampleur dans la suite des aventures.

Il sauvera même le monde dans la Trilogie des Légendes. Son rôle est aussi renforcé parce qu’il est le père de Palin Majere, qu'il a eu avec Tika Weelan. Son fils étant lui-même un personnage des plus importants parmi tous ceux de la deuxième génération, c'est-à-dire comparé à tous les autres fils et filles des héros de la Guerre de la Lance.

Attitudes 
Caramon est un véritable colosse et un maître dans l'art de manier l'épée. Il est aussi poli et son âme est emplie de compassion, il voudrait pouvoir seulement utiliser ses talents pour défendre sa vie et celle des autres. Pendant des années, même ceux les plus proches de lui ont cru que Caramon ne pouvait prendre de décision par rapport à ses compagnons, mais ce n'est en réalité pas le cas. En fait, Caramon prend le temps de considérer un problème sous tous ses angles et cela peut parfois lui porter préjudice tant la réponse se fait attendre.

D'autre part, Caramon est le plus fort des Héros de la Lance, et il est un guerrier redoutable. Il mesure 1,81 m et est bien bâti. Il a été formé par sa demi-sœur, Kitiara Uth Matar, qui plus tard est devenue un Seigneur dragon de Takhisis de l'armée ennemie.

Enfance 
Fils de bûcheron, la naissance de Caramon a été difficile. Ce fut le premier-né et il était vigoureux et en bonne santé, alors que son frère jumeau était faible. Sa demi-sœur Kitiara a dû le materner longtemps pour qu'il ne succombe pas.

Plus tard, son père Gilon mourut d'un accident alors que Caramon n'avait que 16 ans. Peu de temps après, ce fut sa mère qui mourut d'inanition, n'ayant pas supporté la mort de son époux.

Dans son adolescence, Caramon fit la rencontre de Sturm de Lumlane. Leur première rencontre se déroula mal, car ils se bagarrèrent parce que Sturm avait insulté Raistlin. Puis c'est Tasselhof Raclepieds qu'il rencontra, celui-ci décidant de « l'adopter ». C'est par ce biais que Caramon fit la connaissance de Flint Forgefeu. Ainsi les six (sept avec Kitiara) compagnons participèrent à quelques aventures avec Flint. Plus tard, les compagnons se séparèrent pour en apprendre plus sur les rumeurs de la guerre qui se préparait, mais Raistlin avait d'autres projets.

Lui et son frère jumeau 
Raistlin avait en effet à passer le Test assigné à tout magicien, et Caramon l'accompagna. Durant le Test, Raistlin tua dans une illusion son frère et ce dernier en fut le témoin. Depuis, leur relation est tendue. Les cinq années suivantes, les frères devinrent mercenaires et apprirent comment allier efficacement acier et magie. Ils formèrent ainsi une équipe mortelle au combat. Et bien qu'il soit l'opposé de son frère, Caramon resta tout de même proche de Raistlin. Car beaucoup de l'expérience de Caramon provient des erreurs de Raistlin quand il débutait dans la magie. Pourtant, lorsque Raistlin, devenu le plus puissant mage de Krynn asservi une prêtresse de Paladine, il découvrit la vraie nature, sombre, cruelle et ténébreuse, de son frère. C'est à ce moment, pour la première fois de sa vie, qu'il voulut le tuer.

Personnage de Lancedragon